Блейк А́дам Ри́тсон (, род. 24 февраля 1978, Лондон) — английский актёр и режиссёр. Наиболее известен по роли Джироламо Риарио в телесериале «Демоны Да Винчи».

Ранняя жизнь 
Ритсон посещал школу Долфин в городе Рединг в Беркшире до 1993 года, а затем перешёл в школу св. Павла в западном Лондоне. Ритсон посещал Колледж Иисуса в Кембридже, где изучал английский и средневековый итальянский. Ритсон окончил колледж в 2000 году. Пока он учился, также играл в кино и в театре.

Личная жизнь 
Ритсон помолвлен с театральной и киноактрисой Хэтти Морахэн, которую встретил в Кембридже. У них есть дочь Эмити, рождённая в августе 2016 года.

Морахэн работала дизайнером костюмов и сценаристом в одном из фильмов, который режиссировал Ритсон. У Ритсона есть брат Дилан, с которым он вместе режиссирует и пишет сценарии.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)
Киноактёры Великобритании